Разува́ев — фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Разуваев, Григорий Алексеевич (1895—1989) — советский и российский химик.
 Разуваев, Игнатий Фёдорович (1893—1958) — певец, заслуженный артист Латвийской ССР.
 Разуваев, Максим Владимирович (род. 1971) — российский актёр театра и кино.
 Разуваев, Фёдор Кузьмич (в монашестве Флавиан; ум. 1933) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию), епископ Новозыбковский и Гомельский.
 Разуваев, Юрий Сергеевич (1945—2012) — советский и российский шахматист.

 Разуваева, Анастасия Илларионовна (род. 1929) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Разуваев — хутор, Ольховский район, Волгоградская область